Чемпионат СССР по хоккею может означать:

 Чемпионат СССР по хоккею на траве
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой